Antonio Brusi puede referirse a:

 Antonio Brusi y Mirabent (1782-1821), editor español, director del Diario de Barcelona;
 Antonio Brusi y Ferrer (1815-1878), periodista español, hijo del anterior, director del Diario de Barcelona.
 Antonio María Brusi y Mataró (1846-1887), periodista español, propietario del Diario de Barcelona.